Varzi bezeichnet:

 einen Ort in Italien, siehe Varzi (Lombardei)

Varzi ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Varzi (1904–1948), italienischer Motorrad- und Automobilrennfahrer